Тимофе́й Алексе́евич Лапши́н (; ) — южнокорейский биатлонист, до 2017 года выступавший за Россию, мастер спорта России международного класса. Двукратный призёр чемпионатов Европы (эстафета 2011 и гонка преследования 2013). Серебряный призёр чемпионата мира по летнему биатлону (гонка преследования 2010). Биатлоном начал заниматься в 2008 году, ему было 20 лет.

В сборной России дебютировал в сезоне 2009/2010, выступал на Кубке Международного союза биатлонистов, с сезона 2011/2012 выступает в Кубке мира.

23 апреля 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) на год дисквалифицировал биатлониста за нарушение антидопинговых правил . Сообщается, что нарушение было 21 декабря 2013 года во время "Ижевской винтовки".

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные соревнования

Кубок IBU 
 В Кубке IBU дебютировал в январе 2010 году на этапе в Альтенберге.
 На втором этапе сезона 2010/2011 в итальянском Мартелло победил в индивидуальной гонке.

Кубок мира 
 Дебютировал 9 декабря 2011 года в спринтерской гонке в Хохфильцене и занял 23-е место.
 Первый подиум — 3-е место в спринте на 3-м этапе 15 декабря 2011 года тоже в Хохфильцене.
 Лучшее выступление в Кубке мира — второе место 11 февраля 2012 в спринте в Контиолахти.
 10 января 2015 года занял 3-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
13 декабря 2014 года стал победителем эстафеты на втором этапе кубка мира в Хохфильцене (Максим Цветков, Тимофей Лапшин, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин).

8 января 2015 года во второй раз стал победителем эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин)

15 января 2015 года стал бронзовым призёром эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Алексей Волков, Антон Шипулин).

Статистика выступлений в кубке мира

Награды и звания 
 Мастер спорта России (2010)

Примечания 

Биатлонисты России
Биатлонисты Республики Корея
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Выпускники Хакасского государственного университета
Чемпионы мира по летнему биатлону